Dolina (slaw. „Tal, Talkessel“) heißen folgende geographische Objekte:

in Polen:

 ein Stadtteil im Stadtbezirk Siedlce von Danzig
 Dolina (Szczytna), Ort der Gemeinde Szczytna, Polen
 ein Ort der Gemeinde Czastary in der Wojewodschaft Łódź, Powiat Wieruszowski
 ein Dorf der Gemeinde Susz in der Wojewodschaft Ermland-Masuren, Powiat Iławski
 ein Dorf der Gemeinde Drawno in der Wojewodschaft Westpommern, Powiat Choszczeńsk

in Rumänien:

 Dolina (Botoșani), Ortsteil von Leorda, Kreis Botoșani
 Dolina (Caraș-Severin), Ortsteil von Cornereva, Kreis Caraș-Severin

in der Slowakei:

 ein Ortsteil von Čierny Balog
 ein Ortsteil von Dražkovce
 ein Ortsteil von Zázrivá
 Dolina pri Lendavi, Ortsteil von Lendava

in Tschechien:

 Dolina (Kryštofovy Hamry), Ortsteil von Kryštofovy Hamry
 ein Ortsteil von Vilémov u Šluknova im Okres Děčín
 Dolina (Krajková), Ortsteil von Krajková im Okres Sokolov

sowie:
 Dolina (Gemeinde Grafenstein), Ortschaft von Grafenstein, Kärnten
 ein untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland (Neu Zimmau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 San Dorligo della Valle, Ort in Italien (slowenischer Name)

Dolina ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Dolina, argentinischer Schriftsteller, Humorist, Radiomoderator und Tango-Experte
 Larissa Alexandrowna Dolina, russische Sängerin
 Maria Iwanowna Dolina, russische Kampffliegerin

Siehe auch:
 Dolyna (Begriffsklärung)
 Doline